Мак-Брайд або Макбра́йд (; ) — ірландське прізвище.

Відомі носії:
 Браян Макбрайд (;  1972) — американський футболіст, який грав на позиції форварда.
 Денні Макбрайд (;  1976) — американський актор, продюсер і сценарист.
 Джеймс Френсіс Макбрайд (; 1892—1976) — американський ботанік.
  (;  1943) — американський астронавт.
 Кевін Мак-Брайд (;  1973) — ірландський боксер-професіонал у важкій ваговій категорії.
 Крістіан Макбрайд (;  1972) — американський джазовий басист, композитор і аранжувальник.
 Мартіна Макбрайд (;  1966) — американська кантрі-співачка, автор пісень та продюсер.
 Мелісса Мак-Брайд (;  1965) — американська акторка та колишня директор кастингу.
 Мод Ґонн Макбрайд — (, ; 1866—1953) — активістка боротьби за незалежність Ірландії, ірландська революціонерка.
 Ріта Мак-Брайд (;  1960) — американська скульпторка та інсталяторка.
 Сара Макбрайд (;  1990) — державна і політична діячка Сполучених Штатів Америки.
 Чи Макбрайд (;  1961) — американський актор.
 Шон Макбрайд (; 1904—1988) — політичний і громадський діяч Ірландії; міністр закордонних справ (1948—51).

Інше 
 15834 Макбрайд (15834 McBride) — астероїд головного поясу, відкритий 4 лютого 1995 року.